Tomillo salvaje puede referirse a:

 Lavandula stoechas, un arbusto ramoso, aromático, de hasta un metro de altura de la familia de las lamiáceas.
 Micromeria varia, una planta endémica de las Islas Canarias.